Gaye Stewart (né le  à Fort William, Ontario - mort le  à Burlington, Ontario) est un entraîneur, un arbitre et un joueur professionnel canadien de hockey sur glace au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1939-1940 || Bruins de Port Arthur || TBJHL || 16 || 17 || 6 || 23 || 18 || 5 || 8 || 2 || 10 || 4
|-
| 1940-1941 || Marlboros de Toronto || OHA-Jr. || 16 || 31 || 13 || 44 || 16 || 12 || 13 || 7 || 20 || 10
|-
| 1941-1942 || Marlboros de Toronto || OHA-Jr. || 13 || 13 || 8 || 21 || 2 || 6 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 1941-1942 || Bears de Hershey || LAH || 5 || 4 || 2 || 6 || 0 || 10 || 4 || 5 || 9 || 0
|-
| 1941-1942 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1942-1943 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 48 || 24 || 23 || 47 || 20 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1943-1944 || Royaux de Montréal || LHSQ || 10 || 4 || 7 || 11 || 8 || 4 || 6 || 2 || 8 || 0
|-
| 1943-1944 || Montreal Navy || MCHL || 6 || 5 || 7 || 12 || 2 || 5 || 7 || 4 || 11 || 4
|-
| 1944-1945 || Cornwallis Navy || NSDHL || 11 || 9 || 7 || 16 || 12 || 3 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 1945-1946 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 50 || 37 || 15 || 52 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1946-1947 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 60 || 19 || 14 || 33 || 15 || 11 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 1946-1947 || Braves de Valleyfield || LHSQ || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1947-1948 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1947-1948 || Black Hawks de Chicago || LNH || 54 || 26 || 29 || 55 || 83 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1948-1949 || Black Hawks de Chicago || LNH || 54 || 20 || 18 || 38 || 57 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1949-1950 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 24 || 19 || 43 || 43 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1950-1951 || Red Wings de Détroit || LNH || 67 || 18 || 13 || 31 || 18 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1951-1952 || Rangers de New York || LNH || 69 || 15 || 25 || 40 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1952-1953 || Rangers de New York || LNH || 18 || 1 || 1 || 2 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1952-1953 || Canadiens de Montréal || LNH || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1952-1953 || As de Québec || LHMQ || 29 || 13 || 20 || 33 || 28 || 22 || 16 || 12 || 28 || 8
|-
| 1953-1954 || Bisons de Buffalo || LAH || 70 || 42 || 53 || 95 || 38 || 3 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1953-1954 || Canadiens de Montréal || LNH ||  ||  ||  ||  ||  || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1954-1955 || Bisons de Buffalo || LAH || 60 || 17 || 19 || 36 || 36 ||  ||  ||  ||  || 

| 502 || 185 || 159 || 344 || 274 || 25 || 2 || 9 || 11 || 16

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bisons de Buffalo
Gagnant du trophée Calder
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Arbitre de hockey sur glace
Naissance en juin 1923
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Décès en novembre 2010
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 87 ans